Harewood ist der Familienname folgender Personen:

 Al Harewood (1923–2014), amerikanischer Jazzschlagzeuger
 David Harewood (* 1965), englischer Schauspieler
 Dorian Harewood (* 1950), amerikanischer Schauspieler
 Mary, Countess of Harewood (1897–1965), Mitglied der britischen Königsfamilie
 Marlon Harewood (* 1979), englischer Fußballspieler
 Nancy Harewood (* 1950), US-amerikanische Schauspielerin

Harewood bezeichnet ferner:
 den Namen der Earls of Harewood und ihres Stammsitzes Harewood House in West Yorkshire, Großbritannien
 den Namen des Flughafens in Christchurch, Neuseeland
 Harewood (Jamaika), ein Dorf in Jamaika
 Harewood (West Yorkshire), einen Ort in West Yorkshire, Vereinigtes Königreich